União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo (USE) é uma entidade fundada em 5 de junho de 1947, durante 1º Congresso Espírita Estadual, realizado entre 1º e 5 de junho. Sua fundação ocorreu como resultado do esforço de quatro entidades espíritas, que lideraram a criação da USE: Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, União Federativa Espírita Paulista, Federação Espírita do Estado de São Paulo e Liga Espírita do Estado de São Paulo. Várias teses foram apresentadas e a de  Edgard Armond  foi a vencedora do 1º Congresso para a criação da USE, na época, União Social Espírita.

A USE foi criada com a finalidade de unir as instituições espíritas e difundir o espiritismo, além de orientar a uniformização na prática da doutrina espírita, mas sem que haja interferência direta nos centros espíritas vinculados à USE. Atualmente mais de 1.400 associações espíritas localizadas no Estado de São Paulo formam a USE.

História 

O resultado do recenseamento oficial brasileiro trouxe informações valiosas para o movimento espírita no ano de 1940. Segundo ele, existiam no Brasil 463.400 espíritas. Deste total, 155.037 eram de São Paulo, demonstrando a solidez adquirida pela doutrina neste estado. Contudo, apesar dos números favoráveis, o movimento espírita paulista estava pulverizado entre quatro entidades – Federação Espírita do Estado de São Paulo, Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, União Federativa Espírita Paulista e a Liga Espírita do Estado de São Paulo – que, ao invés de somar esforços, dividiam e disputavam entre si a condução do movimento no mais importante estado brasileiro.

Entre os problemas detectados na prática espírita de então, destacamos o desvirtuamento da Doutrina, disseminação de práticas exóticas, clandestinidade de muitas instituições, infiltrações nas fileiras espíritas de ideologias políticas estranhas ao Espiritismo. Tal situação despertou nos militantes espíritas o anseio de unificação, deflagrando o movimento para promover a unificação das Sociedades Espíritas neste estado e, com vistas a reunir as lideranças para discutir os rumos do movimento e aprovação de projetos que resolvessem a questão de liderança do Espiritismo paulista, realizou-se o 1º Congresso Estadual Espírita, entre os dias 1 e 5 de junho de 1947.

Com a presença de 551 Centros Espíritas, representantes das entidades espíritas paulistas e de lideranças espíritas de todo país, as discussões levaram à criação da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo (USE SP) que, desde 1949, com a criação do Conselho Federativo Nacional (CFN), através do Pacto Áureo, passou a ser a Entidade Federativa, Coordenadora e Representativa do Movimento Espírita do Estado de São Paulo no CFN, junto à Federação Espírita Brasileira.

Objetivos 

A USE não é um Centro Espírita, mas a soma de Centros Espíritas do Estado de São Paulo que, através de suas lideranças, deliberam sobre o que é melhor para o movimento espírita estadual. Sem impor ou interferir nas atividades das sociedades adesas sugere, orienta, aproxima e divulga experiências.

Tem como principais objetivos unir as instituições espíritas; manter a divulgação doutrinária conforme a base encontrada nas obras básicas doutrinárias; difundir o Espiritismo nos aspectos filosófico, científico e religioso e realizar trabalhos que não possam ser realizados individualmente pelas instituições espíritas.

Desta forma, favorece a aproximação dos espíritas e propicia a troca de experiências; proporciona maior estabilidade e eficácia do movimento espírita, desestimulando a disseminação de práticas exóticas; evita o desvirtuamento do Espiritismo por conta de personalismos, estimulando a humildade e contribui para assegurar a preservação dos princípios doutrinários, de acordo com o legado de Allan Kardec.

Tendo por finalidade dinamizar as ações em todo o estado, a Diretoria Executiva da USE mantém vários departamentos especializados que planejam, executam e coordenam as atividades nas áreas de artes, assistência e promoção social, comunicação, educação, infância, finanças e contábil, livro, mocidade, orientação doutrinária e relações públicas.

Formas de Atuação 

A USE atua por meio de reuniões periódicas, Cursos, Encontros, Oficinas, orientações gerais sobre as atividades da Casa Espírita, através de seus departamentos, entre outros formatos de atendimento.

Possui como principais canais de comunicação o programa Momento Espírita, que vai ao ar todos os domingo, das 12 às 12h45 – Boa Nova de Rádio São Paulo: 1450 AM – Sorocaba: 1080 AM; a revista digital Dirigente Espírita; o portal www.usesp.org.br ; o Dirigente Espírita Newsletter, boletim semanal que apresenta os principais eventos e atividades desenvolvidos pelos diferentes órgãos locais e regionais da USE SP.

Além dos principais canais de comunicação acima, os órgãos da USE mantém boletins, sites, informativos e jornais, além de programas de rádio e algumas televisivas.

Estrutura Organizacional 

A característica principal da estrutura da USE SP é a descentralização das atividades, através de unidades conhecidas como órgãos, com Diretoria eleita a cada três anos e atuação através de planejamento, envolvendo todas as suas áreas, com ampla divulgação para participação dos interessados.

As Casas Espíritas, através de suas lideranças e representantes (trabalhadores atuantes nas sociedades), se reúnem (por proximidade geográfica) em órgãos chamados Distritais, Municipais ou Intermunicipais. Estes são os órgãos locais.

Para cada conjunto de no mínimo 3 órgãos locais, também por proximidade geográfica, constituem-se os órgãos regionais, que são em número de 24 (vinte e quatro) no estado, com os representantes dos órgãos locais.

De representantes dos órgãos locais, forma-se o CA – Conselho de Administração, enquanto que os representantes dos órgãos locais constituem o CDE – Conselho Deliberativo Estadual. A DE – Diretoria Executiva da USE São Paulo é eleita pela Assembleia Geral Ordinária, sendo seus diretores representantes dos órgãos locais e, juntos, trabalham pela Doutrina Espírita em todo o estado de São Paulo.

Órgãos

Ver também 
 Edgard Armond

Ligações externas
 Site Oficial da USE SP

Instituições federativas espíritas
Espiritismo no Brasil